El Torneig de Monterrey 2022, conegut oficialment com a Abierto GNP Seguros 2022, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany a les sèries WTA 250 de la WTA. La catorzena edició del torneig es va celebrar entre el 26 de febrer i el 6 de març de 2022 al Sierra Madre Tennis Club de Monterrey, Mèxic.

La WTA i els principals consells d'administració de tennis van prohibir a les tennistes russes i bielorusses competir sota la bandera dels seus països degut a la invasió russa d'Ucraïna per part de Rússia.

La tennista canadenca Leylah Fernandez va defensar el títol aconseguir en l'edició anterior.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2022
WTA Tour 2022